Essa lista incompleta contém brasileiros de ascendência chinesa e/ou chineses naturalizados brasileiros.

A

Anderson Lau

C

 Chen Kong Fang
 Chu Ming Silveira
 Christine Yufon

L

 Liu Ming Chung - Brasileiro Liu Ming Chung fundou uma das maiores empresas de papel do mundo. 582ª posição em lista dos bilionários do forbes.com, 2010.
 Lawrence Pih - O presidente do grupo Moinho Pacífico, um amigo do Presidente Lula
 Lanny Gordin
 Law King Chong

W

 William Woo

 

Sino Brasileiros